Сар-Вож (Са́рвож):

 Сар-Вож (приток Кивожа) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми, Архангельской области.
 Сар-Вож (приток Чубы) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми, Архангельской области.